Neophoma är ett släkte av svampar. Neophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neophoma